Д’Агостино () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Д’Агостино, Гаэтано (род. 1982) — итальянский футболист.
 Д’Агостино, Джиджи (род. 1967) — итальянский диджей, ремиксер и музыкальный продюсер.
 Д’Агостино, Мигель (род. 1972) — аргентинский футболист.